Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 2003 dans les Pyrénées-Orientales.

Chronologie

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances

Décès
 29 mai : Pierre Restany (né en 1930), critique d'art.

Annexes

Bibliographie

Notes

Pyrénées-Orientales
Chronologie des Pyrénées-Orientales